Ча́йко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Чайко, Игорь Михайлович (1910—1993) — ленинградский архитектор.
 Чайко, Юрий Николаевич (1923—2007) — советский футболист, тренер, мастер спорта СССР.